«Воробей на льду» — советский детский комедийный фильм 1983 года режиссёра Валентина Ховенко.

Сюжет 
 
Увлекательная и поучительная история мальчика, мечтающего стать хоккеистом.
Саша Воробьёв, поднявшись в 6 часов утра и не увернувшись от подушки, запущенной проснувшимся от заевшего будильника братом, вытащив из тёплого дома соседа Димку, несмотря на неохоту последнего, на электричке отправляется в город на отбор в хоккейную команду. Саша мечтает стать профессиональным хоккеистом, компенсируя отсутствие врождённого таланта и физических данных терпением и упорством.

В ролях 
 Владислав Галлиулин — Саша Воробьёв
 Олег Потапов — Дима Сергейчиков 
 Витаутас Томкус — Константин Петрович Морозов, тренер
 Леонид Ярмольник — учитель музыки
 Анастасия Иванова — учительница русского языка и литературы
 Евгения Ханаева — капитан милиции
 Максим Пучков — старший брат Саши
 Елена Королёва — мама Саши
 Оксана Павловская — Катя Морозова, дочь тренера 
 Вера Орлова — вахтёрша Татьяна Ивановна
 Анатолий Баранцев — Иван Дмитриевич, директор спортшколы
 Вячеслав Войнаровский — толстяк
 и другие

Критика 
Фильм, при в целом положительной оценке, был назван «не лишённым известных недостатков», выражающихся в погоне за развлекательностью в ущерб художественно-идейным достоинствам.

В 2021 году газета «Спорт-Экспресс» назвал этот детский фильм в ряду лучших зарубежных и отечественных фильмов про хоккей, наряду с такими фильмами как «Хоккеисты» и «Легенда № 17».

Фильм входит в список художественных фильмов по спортивно-исторической тематике, рекомендованных для анализа на семинарских занятиях по дисциплине «История», проводимых со студентами первых курсов  РГУФКСМиТ, и рассматривается сегодня как визуальный исторический источник советской эпохи. Включен в число фильмов, исследуемых  в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта для выявления места спорта в отечественном кинематографе. Отмечая, что хоккей с шайбой был представлен в кино более широко, чем хоккей с мячом, упоминают и фильм «Воробей на льду».

Примечания

Источники 
 Воробей на льду // Советские художественные фильмы: 1982—1983. — М.: Нива России, 1999. — стр. 201
 Воробей на льду // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996. — М.: Дубль-Д, 1996. — 520 с. — стр. 74

Ссылки 
 Воробей на льду // Киностудия им. Горького

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1983 года
Фильмы о хоккее
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы СССР 1983 года
Фильмы о спорте СССР
Детские фильмы СССР